Веро́вр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 115 км на південний захід від Діжона, 32 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 174 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 430,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 У Вероврі народилася Свята Маргарита Марія Алякок, яка першою надихнула відданість Найсвятішому Серцю Ісуса в Римо-католицькій церкві.

Галерея зображень

Посилання 

 Веровр на сайті французького Національного інституту географії
 Веровр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Веровр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Веровр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Веровр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара